Acquaviva steht für:
 eine Gemeinde in San Marino, siehe Acquaviva
 eine Gemeinde in der Provinz Campobasso, siehe Acquaviva Collecroce
 eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Bari, siehe Acquaviva delle Fonti
 eine Gemeinde in der Provinz Isernia, siehe Acquaviva d’Isernia 
 eine Gemeinde in der Provinz Ascoli Piceno, siehe Acquaviva Picena
 eine Gemeinde in der Provinz Caltanissetta, siehe Acquaviva Platani
 einen Ortsteil von Nerola in der Metropolitanstadt Rom, siehe Acquaviva (Nerola)
 einen Ortsteil von Castelfidardo in der Provinz Ancona, siehe Acquaviva Campanari
 einen Ortsteil von Montepulciano in der Provinz Siena, siehe Acquaviva (Montepulciano)

Aquaviva bezeichnet:
 eine antike römische Stadt in der Provinz Pannonia, siehe Aquaviva (Pannonien)
 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Aquaviva
 Acquaviva (Adelsgeschlecht), unter anderem Grafen und Fürsten von Caserta

Acquaviva ist der Familienname folgender Personen:

 Acquaviva (1622–nach 1677), italienischer Violinist, siehe Carolo Antonio Di Vincenzo
 Andrea Matteo Acquaviva (1456–1528), Herzog von Atri
 Belisario Acquaviva (um 1464–1528), Herzog von Nardò
 Claudio Acquaviva (1543–1615), 5. General der Jesuiten
 Francesco Acquaviva (1665–1725), Kardinal der katholischen Kirche
 Giangirolamo II. Acquaviva d'Aragona († 1665), Graf von Conversano
 Giosia Acquaviva († 1462), italienischer Adliger
 Jean-Félix Acquaviva (* 1973), französischer Politiker (Femu a Corsica)
 John Acquaviva (* 1963), italienischer DJ
 Mario Acquaviva (1900–1945), Politiker

 Rodolfo Acquaviva (1550–1583), Jesuit und Missionar
 Sabino Acquaviva (1927–2015), italienischer Soziologe
 Tonj Acquaviva (* 1963), Musiker und Komponist